Andrés Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* Andrés Rodríguez (Politiker) (1923–1997), paraguayanischer Politiker, Präsident 1989 bis 1993
 Andrés Rodríguez (Radsportler), kolumbianischer Radrennfahrer 
 Andres Rodriguez (Basketballspieler) (* 1981), puerto-ricanischer Basketballspieler
 Andrés Rodríguez (Fußballspieler) (* 1983), uruguayischer Fußballspieler
 Andrés Rodríguez (Reiter) (1984–2016), venezolanischer Springreiter
 Andrés del Valle Rodríguez (1833–1888), paraguayanischer Politiker, Präsident 1876
 Andrés Rodríguez Vila (* 1973), uruguayischer Schachspieler

Andrés Rodríguez ist der Familienname folgender Personen
 Rosa María Andrés Rodríguez (* 1977), spanische Tennisspielerin